Леди Китти Элеанор Спенсер (; родилась 28 декабря 1990 года) — британская модель, племянница принцессы Дианы.

Биография 
Китти Элеанор Спенсер принадлежит к высшей британской аристократии: старший ребёнок Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера, и племянница принцессы Уэльской Дианы. Соответственно, принцы Уильям и Гарри приходятся ей двоюродными братьями. Из-за правил, согласно которым титулы переходят по мужской линии, наследником 9-го графа является младший брат леди Китти Спенсер, и она в связи с этим делала заявления в поддержку гендерного равенства.

Родители Китти развелись в 1997 году, когда ей было 7 лет. После этого она жила попеременно в Великобритании с отцом и в Южной Африке с матерью. В первый раз на обложке журнала Китти появилась в возрасте 2 лет (это был журнал Харперс Базар), но профессионально занялась модельным бизнесом только в 2015 году, уже имея степень магистра. Она подписала контракт с компанией Storm Model Management и появилась на обложке журнала Tatler. В 2017—2018 годах она представляла Dolce & Gabbana на ряде показов, в 2018 году стала лицом нового ювелирного бренда от BULGARI. Её фото украсило обложки журналов L’Officiel Brazil и Tatler.

В июле 2021 года Китти Спенсер стала женой миллиардера Майкла Льюиса.

Примечания 

Китти
Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Великобритании
Фотомодели XX века